Барио де Сантијаго има више значења:

 Барио де Сантијаго, Ехидо де Сантијаго (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де Сантијаго, Чарко Фрио (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Барио де Сантијаго (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Барио де Сантијаго (Тонајан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику